Vertrag als Pontoise bezeichnet folgende Verträge:

 Vertrag von Pontoise (1307) zwischen dem König von Frankreich und dem Erzbischof von Lyon
 Vertrag von Pontoise (1312) in der Folge des Vertrag von Athis-sur-Orge
 Vertrag von Pontoise (1413) zwischen den Herzog von Burgund und dem Herzog von Berry
 Vertrag von Pontoise (1419) zwischen dem König von Frankreich und dem Herzog von Burgund